Spreng ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Spreng (* 1972), deutscher Sänger und Comicszenarist
 Blasius Spreng (1913–1987), deutscher Künstler
 Emil Spreng (1824–1864), deutscher Ingenieur, Erbauer mehrerer Gaswerke
 Jacob Spreng (1586–1562), s. Jacobus Probst
 Johann Spreng (1524–1601), Augsburger Meistersinger
 Johann Jacob Spreng (1699–1768), Schweizer reformierter Theologe und Sprachwissenschaftler
 Karl Spreng (1904–1982), deutscher Bundesrichter
 Liselotte Spreng (1912–1992), Schweizer Medizinerin, Frauenrechtlerin und Politikerin
 Manfred Spreng (* 1936), deutscher Physiologe (Akustik/Kybernetik) und Hochschullehrer
 Michael Spreng (1948–2020), deutscher Journalist
 Orlando Spreng (1908–1950), Schweizer Postbeamter und Schriftsteller
 Otto Spreng (1877–1960), Schweizer Maler
 Robert Spreng (1890–1969), Schweizer Photograph
 Samuel Spreng (1941–2021), Schweizer Unternehmer
 Samuel Peter Spreng (1853–1946), US-amerikanischer methodistischer Bischof
 Sebastian Spreng (* 1956), argentinischer Künstler

Spreng ist der Ortsname von
 Spreng (Odenwald), ein Weiler der Gemeinde Reichelsheim und eine Passhöhe im Odenwald